Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek Cora jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 Cora busz (Budapest)megszűnt

 Cora-busz (Miskolc)megszűnt

 C busz (Szolnok)megszűnt